Stazione di Terzo di Aquileia – stazione ferroviaria sulla linea Cervignano-Aquileia-Pontile per Grado
 Stazione di Terzo-Montabone – stazione ferroviaria sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo